Кујутлан има више значења:

 Кујутлан (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Кујутлан (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кујутлан (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику